Dibrugarh (district), een district van de Indiase staat Assam
 Dibrugarh (stad), de hoofdplaats van dit district